Afrostelis är ett släkte av bin. Afrostelis ingår i familjen buksamlarbin. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Buksamlarbin
Afrostelis